

 Het noordoost (windstreek), de windstreek tussen noord en oost

Geografie
 Drachten Noordoost, een wijk in Drachten
 Noordoost (buurtschap), een buurtschap in Berkel-Enschot
 Noordoost (Tilburg), een wijk in Tilburg
 Noordoost (Veenendaal), een wijk in Veenendaal
 Noordoost (Utrecht), een wijk in de stad Utrecht
 Noordoost-China, een gebied in China, dat bestaat uit de drie provincies Heilongjiang, Jilin en Liaoning.
 Noordoost-Delhi, een district van het Indiase Nationaal Hoofdstedelijk Territorium van Delhi.
 Noordoost-Siberië, een deel van Siberië
 Noordoostelijke Doorvaart, (ook Noordoostpassage) is een scheepvaartroute
 Noordoostelijke Provincie, tot 2007 een provincie en sindsdien een niet-officieel erkende provincie van de Zuid-Aziatische eilandstaat Sri Lanka
 Noordoostelijke Woudgebieden, een gebied in Noord-Amerika
 Noordoostpolder, een polder, gemeente en landstreek in de Nederlandse provincie Flevoland
 Regio Noordoost (Brazilië), een deel van Brazilië

Talen
 Noordoost-Kaukasische talen, (ook Nach-Dagestaanse talen) een taalfamilie
 Noordoost-Mandarijn, (of Dongbeiguanhua) een variant van het Mandarijn

Overige
 Noordoost (persbureau), een persbureau

Zie ook 
 Nord-Est (doorverwijspagina)